Barbiano – comune italiano
 Barbiano – frazione di Cotignola
 Barbiano di Belgioioso – famiglia